Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара прсним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 25. јула (квалификације и полуфинале) и 26. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини била су пријављено 54 такмичара из 46 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио руски пливач Антон Чупков који је финалну трку испливао у времену новог светског рекорда од 2:06,12 минута. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Аустралије Метју Вилсон, док је бронза припала јапанском пливачу Ипеју Ватанабеу.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током самог такмичења оборени су следећи рекорди у овој дисциплини:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 200 метара прсним стилом за мушкарце била су  пријављена 54 такмичара из 46 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 25. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 11:08 по локалном времену, пливало се у шест квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинале 
Полуфиналне трке су пливане 25. јула у вечерњем делу програма, са почетком од  20:44 часова по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 26. јула са почетком од 21:26 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

прсно